Een verkeersweg:
 N840 (België)
 N840a (België)
 N840 (Frankrijk)
 N840 (Nederland), zie Provinciale weg 840

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing